Corine steht für:
 eine Figur der Commedia dell’arte
 Corine (Literaturpreis), einen Literaturpreis aus Bayern, der nach der Commedia-dell’arte-Figur benannt wurde
 einen weiblichen Vornamen, siehe Corinna

CORINE steht für:
 Coordinated Information on the European Environment, ein EU-Programm; siehe CORINE Land Cover

Siehe auch:
 Corinne
 Corrine
 Corynne